Себеш има више значења:

 Себеш, насеље у округу Алба у Румунији
 Себеш (Брашов), насеље у округу Брашов у Румунији
 Себеш (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Општина Себеш (Алба), општина у округу Алба у Румунији